Lista portów lotniczych w Tadżykistanie, ułożonych alfabetycznie.

Linki zewnętrzne 
 Airports in Tajikistan. World Aero Data.
 . The Airport Guide.
 Airports in Tajikistan. Great Circle Mapper.

 
Tadżykistan